Gyau ist der Name von:
 Joseph-Claude Gyau (* 1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Philip Gyau (* 1966),  US-amerikanischer Fußballspieler